La route départementale 965, ou RD 965, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 65 dans le Loiret, l'Yonne et la Côte-d'Or ;
 l'ex-RN 165 dans la Loire-Atlantique (sections doublées par la voie express) ;
 l'ex-RN 365 dans le Nord et l'Aisne, reliant Le Nouvion-en-Thiérache à Étrœungt ;

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aisne
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes de la Loire-Atlantique
 Routes du Loiret
 Routes du Nord
 Routes de l'Yonne

965